Милиграм се може односити на:

 Хиљадити део грама, односно милионити део килограма
 Милиграм (музички састав), српски музички састав